Віваш () — португальська власна назва.

Топоніми

Агуаш-Віваш — парафія.